Praznik je lahko:

 praznik, dan ko se navadno ne dela, posvečen kakemu posebnemu dogodku ali spominu nanj  
 Praznik, priimek več znanih ljudi